Piątnica (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Podlachië, in powiat Łomżyński
 Piątnica (powiat Łomżyński), een dorp in het Poolse woiwodschap Podlachië, in het district Łomżyński